Дейв Маклвейн (,  9 червня 1967, Сіфорт, Онтаріо) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника, крайнього нападника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1984 року виступами за команду «Кітченер Рейнджерс».

1986 року був обраний на драфті НХЛ під 172-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 23 роки, захищав кольори команд «Кельнер Гайє», «Піттсбург Пінгвінс», «Вінніпег Джетс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Баффало Сейбрс», «Торонто Мейпл-Ліфс», «Оттава Сенаторс», «Ландсгут» та «Берн».

Загалом провів 521 матч у НХЛ, включаючи 20 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Німеччини в складі «Кельнер Гайє» — 2002.
 Володар Кубка Німеччини в складі «Кельнер Гайє» — 2004.
 Учасник матчу усіх зірок ДЕЛ — 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Кельнер Гайє»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Ландсгута»
Хокеїсти «Берна»
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»